Macun ist der Name von:

 Macun (Jiaozuo), Stadtbezirk der chinesischen Stadt Jiaozuo in der Provinz Henan
 Macun (Türkei), Dorf in dem türkischen Landkreis Elmalı
 Macun-Seen, Seenplatte im Engadin, zur Gemeinde Lavin gehörend.